Schleusing ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Schleusing (1865–1953), Porträt- und Landschaftsmaler, Professor
 Georg Adam Schleusing (~ Ende des 17. Jahrhunderts), deutscher Jurist und Kapitänleutnant
 Thomas Schleusing (19371993), deutscher Illustrator und Karikaturist